De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1990 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1990. De race werd verreden op 5 augustus 1990 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1990
Groot-Brittannië